Анчич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Анчич, Иван (1624—1685) — хорватский духовный писатель.
 Анчич, Марио (род. 1984) — хорватский теннисист.